Го́пкінс () — англійське, валлійське або ірландське патронімічне прізвище, бере початок від імені Hobb, зменшувальної форми особового імені Роберт.

Відомі носії 
 Бернард Гопкінс (;  1965) — американський боксер-професіонал.
 Гаррі Гопкінс (; 1890—1946) — американський державний і політичний діяч.
 Гейнор Гопкінс (;  1951) — справжнє ім'я Бонні Тайлер валлійської співачки.
 Вільям Гопкінс (; 1793—1866) — англійський геолог і математик.
 Джон Гопкінс (; 1979) — британський музичний продюсер, музикант, ді-джей, виконавець танцювальної та фонової електронної музики.
 Джонс Гопкінс (; 1795—1873) — американський підприємець і філантроп.
 Елізабет Арнольд Гопкінс По (; 1787—1811) — американська акторка англійського походження і мати письменника Едґара Аллана По.
 Ентоні Гопкінс (;  1937) — британський актор.
 Лайтнін Гопкінс (, уроджений Сем Го́пкінс, ; 1912—1982) — американський блюзовий співак, автор пісень і гітарист.
 Ларрі Гопкінс (;  1954) — канадський хокеїст.
 Мел Гопкінс (; 1934—2010) — валлійський футболіст, захисник.
 Міріам Гопкінс (; 1902—1972) — американська акторка кіно.
 Роб Гопкінс (;  1968) — британський активіст і письменник із екологічних питань.
 Фредерик Гоуленд Гопкінс (; 1861—1947) — англійський біохімік.
 Френсіс Енн Гопкінс (; 1838—1919) — англійська художниця.

Див. також 
 Гопкінсон

Примітки 

Патронімічні прізвища